Верхо́вный Сове́т Азербайджа́нской ССР, с 1991 года Верхо́вный Сове́т Азербайджа́нской Республики () — в 1938—1994 высший орган государственной власти Азербайджанской ССР и независимого Азербайджана (с 30 августа 1991 года). 

В 1994 году был переименован в Милли Меджлис (Национальное Собрание) и продолжил функционировать до окончания конституционного срока в 1995 году.

Работа 
Выборы в Верховный Совет проходили раз в 4 года. От 12 500 человек населения избирался один депутат.

Каждый год проходило по 2 сессии. На первой сессии избирались председатель, 4 заместителя председателя, Президиум и члены комиссий Верховного Совета.

Созывы

Председатели Верховного Совета Азербайджанской ССР

Председатели Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР

Председатели Верховного Совета Азербайджанской ССР 1990-1991 гг. 
В мае 1990 года Президиум Верховного совета Азербайджанской ССР был расформирован и его функции переданы Председателю Верховного совета. Таким образом, при сходном названии, должность Председателя Верховного совета Азербайджанской ССР в 1990-1991 годах по содержанию весьма отличалась от одноимённой должности до 1990 года.

В названиях  
 Бакинское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР

См. также 
 Верховный Совет СССР

Ссылки 
 Высшие органы государственной власти Азербайджанской ССР 
 Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР. Восьмой созыв. — Баку: Азернешр, 1973. — 406 с.
 Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР. Девятый созыв. — Баку: Азернешр, 1976. — 421 с.

Азербайджанская ССР
Верховные Советы союзных республик СССР
Организации, основанные в 1938 году
Исчезли в 1995 году